Флаг Невельского района (Псковская область)
 Флаг Невельского городского округа — 2000—2002 — флаг муниципального образования «Невельский район и город Невельск», 2002—2006 — флаг муниципального образования «Невельский район»